Baschtanka (ukrainisch und russisch ) ist eine Stadt im Osten der Oblast Mykolajiw in der Ukraine mit etwa 12.500 Einwohnern (2015).

Die Stadt liegt östlich des Inhul um einen künstlichen Stausee („Sonnen-Stausee“) etwa 32 Kilometer nördlich der Oblasthauptstadt Mykolajiw. Die Bahnstrecke Snamjanka–Mykolajiw verläuft östlich des Ortes, die Stadt ist Verwaltungssitz des Rajon Baschtanka.

Der Ort wurde 1806 gegründet und trug bis 1928 den Namen Poltawka (Полтавка). Zu Beginn des Russischen Bürgerkriegs wurde hier die Republik Baschtanka ausgerufen.
1952 wurde das Inhulez-Bewässerungssystem in Betrieb genommen, dadurch entstand inmitten des Ortes ein Netz von Stauseen.

Verwaltungsgliederung 
Am 12. September 2016 wurde die Stadt zum Zentrum der neugegründeten Stadtgemeinde Baschtanka (/Baschtanska miska hromada), zu dieser zählten auch noch die 24 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetenen Dörfer sowie die Ansiedlung Andrijiwka, bis dahin bildete sie zusammen mit den Dörfern Schewtschenko, Selenyj Jar, Trudowe mit der Ansiedlung Andrijiwka die gleichnamige Stadtratsgemeinde Baschtanka (Баштанська міська рада/Baschtanska miska rada) im Zentrum des Rajons Baschtanka.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Baschtanka Teil der Gemeinde:

Bevölkerung 

Quelle:

Weblinks 
 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)
 Webseite über die Stadt

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Mykolajiw
Gegründet 1806
Rajon Baschtanka